Аян Өтепберген Омиралиевич (, род. 26 апреля 1992; , Казахстан) — казахстанский  кино и театра, лауреат молодёжной премии «Серпер» (2013). Лауреат государственной молодёжной премии «Дарын» (2019).

Биография 

Аян Омиралиевич Отепберген родился 26 апреля 1992 года в городе Алматы. Происходит из подрода Тілік племени Ысты из Старшего жуза.

В 2008 году поступил и 2011 году окончил в колледж Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова по специальности «актёр муздрамы и кино».

В 2011 году поступил и 2015 году окончил факультет «театральное искусство» Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова по специальности «актёр музыкальной драмы и кино» в мастерской режиссёра, заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова.

С 2016 по 2020 год — актёр Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

С 1 декабря 2020 года — актёр музыкального театра юного зрителя акимата города Астана.

Роли на сцене 
Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
 Из казахской классики и современной драматургии:
 Айдар в спектакле «Абай» М. Ауэзова, реж. Е. Обаев
 отец Ахико в драме «Ахико из Актаса» М. Омаровой, реж. А. Маемиров и др.

Фильмография

Дискография

Награды 
 2012 — Премия Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации в номинации кино и театра.
 2013 — Премия Союза Молодежи Казахстана «Серпер», за роль Таймас в фильме «Войско Мын Бала»
 2016 — Указом Президента РК награждён юбилейной медалью «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2018 — Государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации в области культуры и искусства
 2019 — Государственная молодёжная премия Правительства Республики Казахстан «Дарын» в номинации «Театр и кино» (27 ноября 2019 года)

Примечания 

Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Лауреаты Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
Лауреаты премии союза молодёжи Казахстана
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»